Дже́ксон () — ангійське особове чоловіче ім'я.

Відомі носії:
 Джексон Браун (;  1948) — американський вокаліст, гітарист, клавішних, композитор, автор текстів, продюсер.
 Джексон Ван (;  1994) — гонконзький репер, співак і танцюрист.
 Джексон Ірвін (;  1993) — австралійський футболіст, півзахисник.
 Джексон Мартінес (;  1986) — колумбійський футболіст, нападник.
 Джексон Нійомугабо (;  1988) — руандійський плавець, учасник Олімпійських Ігор (2008, 2012).
 Джексон Пейс (;  1999) — американський актор.
 Джексон Пенні (;  1969) — канадський хокеїст, нападник.
 Джексон Поллок (; 1912—1956) — американський художник, представник абстрактного експресіонізму.
 Джексон Поросо (;  2000) — еквадорський футболіст, захисник.
 Джексон Роберт Скотт (;  2008) — американський актор.
 Джексон Шане (;  1980) — французький професійний боксер.
 Джексон Шольц (; 1897—1986) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, олімпійський чемпіон (1920, 1924).

Див. також 
 Джексон (прізвище)

Примітки 

Англійські імена